Евгений Виноградов: Виноградов, Евгений Александрович (род. 1979) — театральный деятель, художник по свету МХТ им. Чехова.
 Виноградов, Евгений Андреевич (1941—2022) — советский и российский физик, член-корреспондент РАН, директор Института спектроскопии РАН.
 Виноградов, Евгений Валерьевич (род. 1984) — украинский легкоатлет, метатель молота.
 Виноградов, Евгений Евгеньевич (род. 1972) — советский и российский футболист.